Ventenac-Cabardès é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 10,36 km².

Demografia

Comunas de Aude